Löwen steht für:

 Bezirk Löwen, das belgische Wahl- und Verwaltungsarrondissement Löwen
 Die Löwen, Roman (1985) von Ken Follett
 Herberge zum Löwen, Gasthaus im Schwarzwald
 Rhein-Neckar Löwen, Handballverein der 1. Bundesliga
 Basketball Löwen Braunschweig, Mannschaft in der Basketball-Bundesliga
 „Münchner Löwen“, Spitzname des Fußballvereins TSV 1860 München
 Spitzname des Fußballvereins Eintracht Braunschweig
 Löwen Entertainment, deutscher Hersteller von Geldspielgeräten
 Löwen (Adelsgeschlecht), schwedisch-russisches Adelsgeschlecht

Löwen ist der Name folgender Orte:
 Löwen, Stadt in Belgien
 Lewin Brzeski, Stadt in Oberschlesien, Polen
 Löwen (Willebadessen), Stadtteil von Willebadessen, Nordrhein-Westfalen

Löwen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf von Löwen (um 1200–1250), belgischer Zisterziensermönch, Abt und Dichter
 Axel von Löwen (1686–1772), schwedischer Freiherr und Ritter des Serafimer-Ordens und Generalgouverneur in Schwedisch-Vorpommern
 Carl Heinz Löwen (1912–1997), deutscher Arbeitsmediziner
 Diana zur Löwen (* 1995), deutsche Influencerin
 Eduard Löwen (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Elias von Löwen (1602–1661), deutscher Arzt, Mathematiker und Astronom

 Fritz Löwen (Lucien Lowen) (1893–1970), österreichischer Maler, Zeichner und Buchillustrator
 Georg Johann von Löwen (1630–1681), schwedischer Oberstleutnant, estländischer Ritterschaftshauptmann und Landrat
 Gustav von Löwen (1690–1766), russischer Generalmajor, estländischer Ritterschaftshauptmann und Landrat
 Hartmut Löwen (* 1963), deutscher Physiker
 Johann Christian Löwen (um 1690–1760), deutscher Gärtner und Baumeister
 Johann Friedrich Löwen (1727–1771), deutscher Dichter, Intellektueller und Theatertheoretiker
 Julius Löwen (1822–1907), deutscher Kaufmann, Seidenfabrikant und Kirchenlieddichter

Siehe auch:
 Beim Löwen
 Zum Löwen
 Leeuwen
 Löwe (Begriffsklärung)
 Loewe
 Loewen
 Löwen-Apotheke